EFA puede referirse a:

Federación Egipcia de Fútbol, en inglés Egyptian Football Association.
Academia de Cine Europeo, en inglés European Film Academy.
European Financial Advisor, una certificación profesional de finanzas.
Establecimientos Filmadores Argentinos, una productora de cine creada en Argentina en 1937.
Alianza Libre Europea, en inglés European Free Alliance, un partido político europeo.